

Anatomie 

 Pouce, premier doigt opposable de la main chez les primates.

Unité de mesure 

 Pouce, unité de longueur 
 un pouce technique international équivalent à 25,4 mm.
 un pouce du Roi  équivalent à 27,069 95 mm
 un pouce prussien = 26,15 mm

Géographie 

 Le Pouce (« The Thumb »), région de l'État américain du Michigan.
 Rivière Méchant Pouce, cours d'eau traversant Saint-Marcel (MRC de L'Islet) et Sainte-Apolline-de-Patton (MRC de Montmagny), dans Chaudière-Appalaches, au Québec, au Canada.
 Le Pouce, sommet des Îles Kerguelen.

Œuvres 
 Pouce, film de Pierre Badel de 1971.
 Le Pouce, série de sculptures de César initiée en 1965.

Voir aussi 
 , pouce en néerlandais.
 Pouce-pied, crustacé cirripède à pédoncule épais et court.
 , héros du folklore britannique.
 

Homonymie de toponyme